Wieuwens (buurtschap), een buurtschap bij het Friese dorp Oosterlittens
Alde Swarte, een windmolen bij in de buurtschap, die ook Wieuwens wordt genoemd